Sarare peut désigner :

Toponymes

Sarare : ville et chef-lieu de la municipalité de Simón Planas dans l'État de Lara ;
 Sarare : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Simón Planas dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme